Icterus dominicensis é uma espécie de ave da família Icteridae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Bahamas, Cuba, República Dominicana, Haiti, Porto Rico e Turks e Caicos.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude e florestas secundárias altamente degradadas.

Referências 

Icterus
Aves descritas em 1766